Urchin steht für:
 Urchin (Software), Anwendung zur Analyse von Zugriffen auf Webseiten.
 Urchin (Band), eine Band von Dave Murray und Adrian Smith.
 urchin mhd. für „Igel“ (vgl. auch altgr.  echinos)
 Sea urchin, die englische Bezeichnung für Seeigel

Sonstiges:
 Urchin Rock, Klippenfelsen im Wilhelm-Archipel, Antarktis